Бирагзанг () — общее название для двух селений:

 Верхний Бирагзанг — селение в Алагирском районе Северной Осетии.
 Нижний Бирагзанг — селение в Алагирском районе Северной Осетии.